Константин Овсянников: Овсянников, Константин Васильевич (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Овсянников, Константин Петрович (1927—1979) — Герой Социалистического Труда.